Sir Thomas Parr (c. 1483 – 11 de noviembre de 1517) fue un caballero inglés, cortesano y señor de la Mansión de Kendal, Westmorland (ahora Cumbria), durante el periodo Tudor. Es conocido por ser el padre de Catalina Parr, reina consorte de Inglaterra y última esposa de Enrique VIII.

Vida 
Thomas era el hijo  de Si William Parr y Elizabeth FitzHugh. Descendía de Eduardo III a través de su madre, Elizabeth. Sus abuelos paternos eran Sir Thomas Parr de Kendal y Alice Tunstall. Sus abuelos maternos eran Sir Henry  FitzHugh, V barón FitzHugh del castillo de Ravensworth y Lady Alice Neville, hija de Richard Neville y Alice Montagu, V condes de Salisbury. Los condes eran padres de Warwik el Hacedor de Reyes, uno de los protagonistas en la Guerra de las Rosas. El V conde de Salisbury era el hijo de Lady Joan Beaufort, hija de Juan de Gante, duque de Lancaster e hijo de Eduardo III.

Sus antepasados, los Parr de Kendal, eran ásperos y preparados afincados del norte. Habían sido, después de la corona, la mayor influencia del sur de Westmoreland desde 1381. Su madre y su abuela habían sido damas de compañía, lo que le valió a Thomas para conseguir un puesto en la corte.

Según la biógrafa Susan James, el joven Thomas fue educado con toda probabilidad por Maurice Westbury de Oxford, aprendiendo (entre otras cosas) griego clásico y latín, así como lenguas modernas. Westbury se había sido nombrado profesor por Lady Margarita Beaufort en su propiedad de Colyweston. En Colyweston, ciertos señores, incluyendo el hijo del conde de Westmoreland, no sólo recibían una educación, sino también conexiones políticas. El padre de Thomas fue una vez heredero de las tierras de Margarita en Westmoreland. Su padrastro, Sir Nicholas Vaux, era también cercano a Lady Margarita.

Al hacerse adulto, Thomas empleó los conocimientos y contactos políticos, pudiendo administrar su asentamiento a la par que educaba a sus hijos.

La primera mujer de Sir Tomás Moro, Jane, era sobrina política de Parr. Moro y Parr eran cercanos. Ambos defendían la enseñanzas de su primo erudito, Sir Cuthbert Tunstall. Estas enseñanzas mejoraron el conocimiento de los Parr en matemáticas, como demostró su hija Catalina al administrar diversas casas importantes.

Bajo el reinado de Enrique VIII, la familia Parr floreció. Sus influencia, ingresos y títulos aumentaron junto a la carrera de Thomas. Fue Maestro de la Guardia del Rey. Fue nombrado caballero y alto sheriff de Northamptonshire en 1509, y de Lincolnshire en 1510. Su mujer, Maud, fue dama de compañía de Catalina de Aragón. Poco antes del nacimiento de su primera hija superviviente, Catalina, el par compró una casa en Blackfriars, Londres. Sir Thomas era cercano al rey Enrique, y por ello sirvió en la corte junto a Tomás Moro. Aunque era rico en tierras y dinero, jamás ostentó el título de barón. Aun así, tenía tierras, bosques, y alquileres en Parr, Wigan, y Sutton, así como el mansión de Thurnham.

Matrimonio 
Thomas Parr se casó con Maud Green (6 de abril de 1492– 1 de diciembre  de 1531), hija de Sir Thomas Gren y Joan Fogge en 1508. Al poco de su matrimonio, antes del nacimiento de su hija más famosa, Catalina, Maud dio nacimiento a un hijo. Este murió al poco y se desconoce su nombre. Después del nacimiento de su cuarta hija, Anne, en 1517 (año de fallecimiento de Thomas), Maud quedó embarazada. Lady Parr debió abortar o perder a su hijo al poco, una pérdida práctica teniendo en cuenta la situación de Maud tras enviudar.

Los hijos supervivientes de Sir Thomas y Maud fueron:

 Catalina Parr (1512–5 de septiembre de 1548), reina consorte de Inglaterra e Irlanda, casada con: 
 Sir Edward Burgh, en 1529, en Gainsborough, Lincolnshire, Inglaterra.
 John Nevill, III barón Latimer, en 1534, en Londres, Middlesex, Inglaterra.
 Rey Enrique VIII, el 12 de julio de 1543 en Hampton Court, en el oratorio privado de la reina.
 Sir Thomas Seymour, el 4 de abril de 1547. Tuvieron una hija: Mary Seymour.
 William Parr, I marqués de Northampton (c. 1513–28 de octubre de 1571). Casó tres veces, sin descendencia: 
 Anne Bourchier, VII baronesa Bourchier
 Elizabeth Brooke
 Helena Snakenborg.
 Anne Parr, condesa de Pembroke (c. 1515–20 de febrero de 1552), casada, en 1538, con William Herbert, I conde de Pembroke, con quien tuvo dos hijos y una hija.

Muerte 
Señor Thomas cayó seriamente enfermo en noviembre de 1517. Previó su final y redactó testamento dejando dotes para sus hijas y el grueso de la herencia para su hijo William. Dado que Sir William murió antes de que cualquiera de sus hijos fuera adulto, su viuda, su hermano William Parr, Sir Cuthbert Tunstall y el Dr. Melton fueron designados como ejecutores del testamento.

Sir Thomas murió en su casa de Blackfriars, Londres, el 11 de noviembre de 1517. Fue enterrado en la Iglesia de St.  Anne, Blackfriars, en una elaborada tumba. Su viuda fue enterrada junto a él tiempo después.

Ancestros

Referencias 

Ingleses del siglo XVI
Ingleses del siglo XV
Personas del período Tudor
Fallecidos en 1517
Nacidos en 1483
Familia Parr